Il singolare del Paris Open 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Goran Ivanišević era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Michael Chang.

Andre Agassi ha battuto in finale 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 Marc Rosset.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Paris Open 1994
ATP Tour 1994